Bogues ist der Familienname folgender Personen:

 Leon Bogues (?–1985), US-amerikanischer Politiker in New York
 Muggsy Bogues (* 1965), US-amerikanischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Bogue